

Anime e manga 
 Hypnos – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Hypnos – organizzazione immaginaria di Digimon Tamers

Cinema 
 Hypnos - Follia di un massacro – film del 1967 di Paolo Bianchini

Giochi 
 Hypnos – personaggio della linea di action figure della Atlantic, Galaxy Serie

Letteratura 
 Hypnos – racconto di Howard Phillips Lovecraft
 Hypnos – racconto di Francesco Troccoli

Mitologia 
Hypnos – divinità greca del sonno

Musica 
 Hypnos – gruppo death metal ceco